Blastocladia — рід грибів родини Blastocladiaceae. Класифіковано у 1877 році.

Класифікація 
До роду Blastocladia відносять 34 видів:

Примітки 

Роди грибів